Вест Милфорд има више значења:
 Вест Милфорд (Њу Џерзи)
 Вест Милфорд (Западна Вирџинија)